Abgeordnete des 12. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode vom 1. Juni 1995 bis 1. Juni 2000.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Ulrich Schmidt (SPD)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Klaus Matthiesen, ab 3. November 1998 Manfred Dammeyer
 CDU: Helmut Linssen, ab 23. Februar 1999 Laurenz Meyer
 Grüne (Fraktionssprecher): Bärbel Höhn, ab 6. Juli 1995 Roland Appel, ab 6. Juli 1995 Gisela Nacken, ab 19. Januar 1999 Christiane Bainski, ab 23. November 1999 Sylvia Löhrmann

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #::12 Wahlperiode